Mária román királyi hercegnő (1900–1961), I. Ferdinánd román király leánya, I. Sándor jugoszláv király felesége, Jugoszlávia királynéja. 
 Mária román királyi hercegnő (1964), I. Mihály román király leánya.